L'édition féminine 2022 du tournoi de tennis de Bois-le-Duc se déroule du 6 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 250.

Faits marquants

Forfaits 
  Marie Bouzková, remplacée par  Tamara Korpatsch
  Danielle Collins, remplacée par  Kirsten Flipkens
  Daria Kasatkina, remplacée par  Harmony Tan
  Anastasia Pavlyuchenkova, remplacée par  Greet Minnen
  Aliaksandra Sasnovich, remplacée par  Kateryna Baindl
  Kateřina Siniaková, remplacée par  Daria Saville

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
Ekaterina Alexandrova remporte le 5e titre de sa carrière en battant en finale Aryna Sabalenka.

En double, la paire Ellen Perez / Tamara Zidanšek remporte le titre.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc (ATP 2022)
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2022
Bois le Duc
Tennis en juin 2022
Sport aux Pays-Bas en 2022